Büren oder Bueren ist ein Familienname, der vor allem im deutschsprachigen Raum vorkommt.

Vorkommen 
Der Familienname Büren existiert in Deutschland etwa 850 Mal.

Namensträger 
 Adelheid II. von Büren († 1220), deutsche Adlige, Äbtissin von Gernrode und Frose
 Armin von Büren (* 1928), Schweizer Radsportler
 Arnold von Büren (1536–1614), deutscher Geistlicher, Domdechant und Domherr in Münster

 Bertold von Büren († 1390), Domherr in Münster
 Claudia von Büren, Geburtsname von Claudia Coray (* um 1950), Schweizer Badmintonspielerin

 David von Büren (1614–1659), Schweizer Politiker, Grossrat von Bern 
 Eckart Bueren (* 1979), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Elisabeth Wilhelmina von Büren († 1699), Äbtissin im Stift Nottuln
 Erhard von Büren (* 1940), Schweizer Schriftsteller
 Ernst von Büren (1858–1928), Schweizer Bankier
 Friedrich von Büren (um 1020–um 1053), Graf im Riesgau, Stammvater der Staufer
 Gerhard Lothar von Büren (um 1600–1660), deutscher Geistlicher, Domdekan in Speyer
 Gottfried Wilhelm Bueren (1801–1859), Stadtsyndikus zu Emden
 Hans von Büren (1544–vor 1594), Schweizer Politiker, Grossrat von Bern 

 Hermann von Büren (Domherr, † 1454) († 1454), Domherr in Münster
 Hermann von Büren, Domherr in Münster
 Joachim von Büren († 1557), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster und Paderborn

 Ludwig von Büren (1735–1806), Schweizer Militär und Landvogt

 Moritz von Büren (1604–1661), deutscher Jurist
 Nikolaus van Bueren (um 1380–1445), deutscher Dombaumeister
 Oskar von Büren (* 1933), Schweizer Radsportler
 Otto von Büren (1822–1888), Schweizer Politiker
 Roland von Büren (* 1944), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Rudolf von Büren (um 1000–1051), deutscher Geistlicher, Bischof von Paderborn
 Wilhelm von Büren († 1618), Domvikar in Münster

Einzelnachweise 

Familienname